Sanden steht für:

 Sanden, ein ostpreußisches Adelsgeschlecht
 Sanden, das Ausstreuen von Sand durch Schienenfahrzeuge, siehe Sandstreuer
 Sanden Corporation, japanischer Automobilzulieferer
 Sanden, bis 1938 Launingken, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Ołownik, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sanden (Bantul), Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Bantul der Sonderregion Yogyakarta im Süden der Insel Java

Sanden ist der Familienname folgender Personen:
 Aline Sanden (1879–1955), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Librettistin
 Einar Sanden (1932–2007), estnischer Schriftsteller und Verleger

 Joachim Sanden (1965–2017), deutscher Jurist
 Manfred Sanden (* 1940), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Shanice van de Sanden (* 1992), niederländische Fußballspielerin
 Solveig Muren Sanden (1918–2013), norwegische Illustratorin und Karikaturistin
 Wijnand van der Sanden (* 1953), niederländischer Prähistoriker und Archäologe

Siehe auch:
 Sandén
 Sandten
 Santen